Brice Fleutiaux (1967-2001), journaliste et photographe français.
 Pierrette Fleutiaux (1941-2019), autrice contemporaine française.

Homonymie de patronyme